Dévastation, nave corazzata
Dévastation, batteria galleggiante